QQP steht für:
 Quantum Quality Productions, ehemaliges Spieleentwicklungsunternehmen (The Perfect General)
 Bahnhof Paddington (IATA-Code)

Abkürzung